Гоксбері ( або ) може означати:

Люди 

 Барон Гоксбері, або Чарльз Дженкінсон, 1-й граф Ліверпуль (1727-1808), англійський державний діяч

Місця 

 Географія

 Острів Гоксбері, острів у Британській Колумбії, Канада
 Острів Гоксбері (Квінсленд), острів в Австралії
 Річка Гоксбері, річка в Новому Південному Уельсі, Австралія

 Населені пункти

 Гоксбері, Онтаріо, місто в Онтаріо, Канада
 Місто Гоксбері — район місцевого самоврядування в Новому Південному Уельсі, Австралія
 Порт-Гоксбері, місто в Новій Шотландії, Канада
 Гоксбері (Ґлостершир), село в Ґлостерширі, Англія, Велика Британія
 Гоксбері-Вілледж, село в Ворикширі, Англія, Велика Британія
 Гоксбері (Нова Зеландія) — це населений пункт поблизу Вайкуаїті, Нова Зеландія

 Політичні округи

 Виборчий округ Гоксбері, місце в Законодавчій асамблеї Нового Південного Уельсу

 Розташування

 Аеропорт Гоксбері, або Аеропорт Гоксбері (Захід) (TC: CNV4), Онтаріо, Канада
 Аеропорт Гоксбері (Східний) (TC: CPG5), Онтаріо, Канада
 Аеропорт Гоксбері (Віндовер-Філд) (TC: CPD8), Онтаріо, Канада
 Аеропорт Порт-Гоксбері (IATA: YPS, ICAO: CYPD), Нова Шотландія, Канада

Кораблі 

 HMCS Hawkesbury, корабель Королівського флоту Канади
 HMAS Hawkesbury, два кораблі Королівського флоту Австралії

Інше 

 Hawkesbury Agricultural College, Новий Південний Уельс, Австралія (1891-1989)

Див. також 

 Іст-Гоксбері (Онтаріо, Канада)
 Гоксберійська та Непійська війни, Австралія